Les termes siège de Soissons ou bataille de Soissons peuvent faire référence à :

 La bataille de Soissons en 486 qui opposa Clovis à Syagrius.
 La bataille de Soissons en 718 qui opposa Charles Martel à Chilpéric II, Rainfroi et Eudes d'Aquitaine.
 La bataille de Soissons en 923 qui opposa Charles III à Robert .
 La bataille de Soissons en 978 qui opposa Lothaire et Hugues Capet à Otton II.
Le siège de Soissons en 1414, durant la guerre de Cent Ans, défendue par Enguerrand de Bournonville et prise par Charles VI de France.
 Les sièges de Soissons en 1814 et 1815 : 
La prise de Soissons le , pendant la campagne de France : les troupes russes d'Alexandre Tchernychev prennent d'assaut la ville défendue par des conscrits peu exercés ; leur chef, le général Rusca, est tué dans la bataille. 
La prise de Soissons le  : la ville se rend aux forces conjointes russes et prussiennes ;
 L'attaque de Soissons  le  par les troupes françaises : les Russes repoussent l'attaque mais évacuent la ville deux jours plus tard ;
 Le siège de Soissons par les Prussiens de Bülow ; la ville résiste et les assiégeants se retirent pour marcher sur Paris ;
 Le blocus de Soissons en .
Le siège de Soissons  du  au  durant la guerre de 1870.
Les batailles de Soissons en 1914 lors de la Première Guerre mondiale :
 La prise de Soissons par les Allemands le  durant la Grande Retraite ;
 La reprise de Soissons par les Français durant la première bataille de la Marne le .

Voir aussi 
 La bataille du Soissonnais de , lors de la Première Guerre mondiale ; parfois désigné (hors sources historiographiques) comme « bataille de Soissons ».
 La bataille de Crouy de , également appelée .

Notes et références 

Homonymie de sièges
Bataille de Soissons